Slipknot – personaggio immaginario 
Slipknot – gruppo musicale statunitense
Slipknot – album del 1999